La settimana bianca (La Classe de neige) – romanzo di Emmanuel Carrère del 1995
 La Classe de neige – film del 1998 diretto da Claude Miller